Бобовац:

 Бобовац — средневековая крепость в Боснии и Герцеговине.
 Бобовац (Хорватия) — поселение в общине Суня (Хорватия).